

Плоска — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Плоска — присілок, Шадрінський район, Курганська область

Плоска — комуна, повіт Телеорман
 Плоска — село, комуна Бістрец, повіт Долж

Плоска — гора гірського масиву Ґорґани в Українських Карпатах
 Плоска — річка в Хмельницькій області, права притока Південного Бугу
 Плоска — село, Житомирська область, Бердичівський район
 Плоска — село, Львівська область, Львівський район
 Плоска — село, Рівненська область, Дубенський район
 Плоска — село Рівненська область, Рівненський район
 Плоска — село, Хмельницька область, Шепетівський район
 Плоска — село, Чернівецька область, Вижницький район

Див. також 
 Плоска Могила
 Плоска Осокорівка
 Плоске